Александр Васильевич Аксарин (11 октября 1901 года, д. Екатериновка Буденовского района Приморского края – 14 ноября 1978 года,  Томск) – специалист в области геологии, доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры горючих ископаемых ТПУ. Участник Гражданской войны в России.

Биография 
Александр Васильевич Аксарин родился 11 октября 1901 года в дер. Екатериновка Буденовского района Приморского края в крестьянской семье.  К 17 годам окончил школу и сельское училище. В 1918 — 1920 годах воевал на фронтах Гражданской войны. После демобилизации служил в Красной Армии. В 1927 году окончил рабфак при Владивостокском университете и поступил в  Томский политехнический институт.  В 1931 году окончил геолого-разведочный факультет (бывший Сибирский  геолого-разведочный
институт) Томского политехнического университета, получил специальность «инженера геолога-разведчика». Был оставлен для преподавания в институте. Учился в аспирантуре института под руководством профессора М. К. Коровина. В 1943 году защитил кандидатскую диссертацию. Получил  ученую степень кандидата геолого-минералогических наук.

По окончании учебы работал  на кафедре исторической геологии института. С 1946 года – доцент, с 1952 по 1973 года был заведующим кафедрой горючих ископаемых ТПИ. Под его руководством было подготовлено свыше 600 инженеров-нефтяников. В институте читал курсы: «Геология СССР», «Историческая геология», «Основы геологии нефти и газа», «Пластовые месторождения полезных ископаемых», «Палеонтология»,  «Геология нефтяных и газовых месторождений» и др.

Одновременно с работой в институте А. Аксарин принимал участие в работах Сибирского филиала ВНИРИ, треста «Востсибуглеразведка», Иркутского, Западно-Сибирского, Читинского и Красноярского геологических управлений, занимался исследованием геологии Канско-Ачинского угольного бассейна.

Александр Васильевич Аксарин проработал в Томском политехническом институте на разных должностях около 45 лет. В разное время был секретарем Кировского райкома КПСС города Томска, заведующим кафедрой института, деканом геолого-разведочного факультета.

Является автором около 75 научных работ.

Библиография 
 Аксарин А. В. Западно-Сибирская нефтегазодобывающая база страны / А. В. Аксарин // Геология : материалы конференции, посвященной 75-летию института / Томский политехнический институт ; под ред. А. В. Аксарина . — Томск; : Изд-во ТГУ, 1973.  С. 3-4.
 Аксарин А. В. Устьбалейский комплекс / А. В. Аксарин // Атлас руководящих форм ископаемых фауны и флоры Западной Сибири : в 2 т. / А. В. Аксарин [и др.] ; Томский политехнический институт; под ред. Л. Л. Халфина . — 1955 . — Т. 2 . С. 158-177.
 Аксарин А. В. Стратиграфия и угленостность Рыбинского и Саяно-Партизанского угленосных районов Канского бассейна по новейшим данным / А. В. Аксарин // Третья геологическая конференция памяти академика М. А. Усова : тезисы докладов / Томский политехнический институт (ТПИ). Томск;: Изд-во ТПИ , 1948.  С. 1-2.
 Аксарин А. В. Ископаемые угли окрестностей г. Томска / А. В. Аксарин // Научно-техническая конференция, посвященная 25-летию Великой Октябрьской социалистической революции, Томск 3-6 декабря 1942 г. : тезисы докладов / Томский индустриальный институт (ТИИ) ; под ред. К. Н. Шмаргунов ; М. К. Коровин. Томск: 1942. С. 8.
 Аксарин А. В. Ископаемые угли окрестностей г.Томска / А. В. Аксарин // Научно-техническая конференция в связи с сорокалетним юбилеем учебно-научной деятельности института : тезисы докладов / Томский индустриальный институт (ТИИ) ; под ред. К. Н. Шмаргунова . — Томск; : Изд-во "Красное знамя", 1940.  С. 1-2.

Награды и звания 
 Орден Красной Звезды (1967)
 Орден «Знак почета» (1953)
 Знак «Отличник разведки недр»

Литература 
 Биографический справочник «Профессора Томского политехнического университета»: Том 3, часть 1/Автор и составитель А.В. Гагарин.- Томск: Изд-во ТПУ, 2005-326 стр.
 50 лет в геологии / Федеральное агентство по образованию ; Томский политехнический университет (ТПУ) ; Ассоциация выпускников ТПУ ; гл. ред. Ф. Б. Бакшт / Федеральное агентство по образованию ; Томский политехнический университет (ТПУ) ; Ассоциация выпускников ТПУ ; под ред Ф. Б. Бакшта (гл. ред.), Г. А. Плевако, Н. А. Рослякова ; ред- сост. В. И. Иголкин. Вып. 2: 1957-2007. - Томск: Изд-во ТПУ, 2007. - 408 с.: ил.. - ISBN 5-98298-168-0.

Ссылки 
 Александр Васильевич Аксарин
 Александр Васильевич Аксарин
 Нефтяная симфония томских политехников

Выпускники Томского политехнического университета
Преподаватели Томского политехнического университета